Hinsdale – villaggio della contea di DuPage, Illinois
Hinsdale – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
Hinsdale – comune della contea di Cheshire, New Hampshire
Hinsdale – città della contea di Cattaraugus, New York